Белогли́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Белоглинская улица — улица в Волгограде
 Белоглинская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Белоглинская улица — улица в Саратове
 Белоглинская улица — улица в посёлке Центральном Белоглинского района Краснодарского края

См. также 

 Белоглинский проезд